Amirul Fakhruddin Marzuki Nur (né le ) est un coureur cycliste malaisien, membre de l'équipe Terengganu.

Biographie

Palmarès sur route 
 2013
 CFI International race 1, Mumbai
  du CFI International race 3, Dehli
  du championnat de Malaisie sur route
  du championnat de Malaisie du contre-la-montre
 2015
  Champion de Malaisie sur route
  du Tour de Bornéo
 2017
  du Jelajah Malaysia
 2019
 Tour de Siak : 
 Classement général
  
  du Tour de la Péninsule
  du Tour de Hokkaido

Classements mondiaux

Notes et références

Liens externes 
 

Coureur cycliste malaisien
Naissance en janvier 1992